Сергей Уфимцев:
 Уфимцев, Сергей Анатольевич (род. 1961) — советский и казахстанский актёр театра и кино.
 Уфимцев, Сергей Васильевич (1930—1987) — советский хоккеист.
 Уфимцев, Сергей Кириллович (1921—1944) — Герой Советского Союза.